

Astronomia 
 Johnstown – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Johnstown – città della Contea di Weld, Colorado
 Johnstown – township della Contea di Barry, Michigan
 Johnstown – villaggio della Contea di Brown, Nebraska
 Johnstown – capoluogo della Contea di Fulton, New York
 Johnstown – città (town) della Contea di Fulton, New York
 Johnstown – villaggio della Contea di Licking, Ohio
 Johnstown – città della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Johnstown – città della Contea di Polk, Wisconsin
 Johnstown – città della Contea di Rock, Wisconsin
 Johnstown – census-designated place della Contea di Fremont, Wyoming